Le US Clay Court 2008 est un tournoi de tennis professionnel masculin joué sur terre battue à Houston du 14 au 20 avril.

Faits marquants 
 Marcel Granollers remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à James Blake. Il gagne son premier titre ATP en simple.
 En double, Ernests Gulbis et Rainer Schüttler s'imposent en finale face à Pablo Cuevas et Marcel Granollers. Il s'agit du premier titre en double pour Gulbis et du  pour Schüttler.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
2008 au Texas
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en avril 2008